Ц:
 Ц — буква кириллицы.
 Ц — российский паровоз.